Sender Policy Framework – protokół poczty elektronicznej
 Shortest Path First – Algorytm Dijkstry
 Sun Protection Factor – oznaczenie filtru przeciwsłonecznego